Culoz é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Culoz apresentava uma população de 2954 habitantes, distribuídos por 1379 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain